Giscó (en llatí Gisco, en grec antic Γίσκων) va ser un militar cartaginès, fill d'Hannó i probablement pare d'Amílcar, el general que es va enfrontar amb Agàtocles de Siracusa.

Diodor de Sicília diu que estava exiliat l'any 339 aC quan els cartaginesos van patir la greu derrota del riu Crimissos a Sicília, exili que segons Poliè es devia al fet que va estar implicat en el pla de son germà Amílcar per assolir el poder sobirà a Cartago.

Abans del seu exili es creu que es va distingir per la seva habilitat com a general, i després del 339 aC el van fer tornar del seu desterrament i el van enviar amb un exèrcit de mercenaris a lluitar a Sicília. Va derrotar a dos cossos de forces mercenàries al servei de Siracusa però no va poder evitar la derrota de Mamerc de Catana i Hicetes de Leontins, els dos caps dels aliats dels cartaginesos a l'illa, i poc després un ambaixador especial enviat des de Cartago va signar un acord de pau amb Timoleó de Siracusa pel qual es va fixar el riu Hàlic (Halicos) com a frontera en un tractat signat l'any 338 aC. Ja no torna a ser esmentat.

Referències 

Militars cartaginesos